Conjugação pode ser:

conjugação, fenômeno biológico significando troca ou transferência de material genético entre duas células ou organismos.
conjugação, processo gramatical de derivar as diferentes formas de um verbo de acordo com as pessoas gramaticais, tempo gramatical, etc.

Desambiguação